Grässnäckor (Valloniidae) är en familj av snäckor. Grässnäckor ingår i ordningen landlungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Valloniidae 12 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor